Hepworth – casa cinematografica britannica attiva dal 1898 al 1926
 Cecil Hepworth – produttore cinematografico, regista e attore britannico, fondatore della Hepworth
 Barbara Hepworth – scultrice inglese